O Primeiro Jornal é um noticiário emitido pela emissora portuguesa SIC. É apresentado de segunda a sexta-feira pelo jornalista Bento Rodrigues. Aos fins de semana, é apresentado por João Moleira.

Apresentadores

Atuais Apresentadores

Antigos Apresentadores
Clara de Sousa (2002-2007)
Rodrigo Guedes de Carvalho (1992-2002)
Maria João Ruela (1992-2016)
Paulo Camacho (1992-2007)

Telejornais de Portugal
1992 na televisão em Portugal
1993 na televisão em Portugal
1994 na televisão em Portugal
1995 na televisão em Portugal
1996 na televisão em Portugal
1997 na televisão em Portugal
1998 na televisão em Portugal
1999 na televisão em Portugal
2000 na televisão em Portugal
2001 na televisão em Portugal
2002 na televisão em Portugal
2003 na televisão em Portugal
2004 na televisão em Portugal
2005 na televisão em Portugal
2006 na televisão em Portugal
2007 na televisão em Portugal
2008 na televisão em Portugal
2009 na televisão em Portugal
2010 na televisão em Portugal
2011 na televisão em Portugal
2012 na televisão em Portugal
2013 na televisão em Portugal
2014 na televisão em Portugal
2015 na televisão em Portugal
2016 na televisão em Portugal
2017 na televisão em Portugal
2018 na televisão em Portugal
2019 na televisão em Portugal
2020 na televisão em Portugal
2021 na televisão em Portugal
Programas de televisão premiados com o Troféu TV 7 Dias
Programas de televisão premiados com o Globo de Ouro (Portugal)
2022 na televisão em Portugal
2023 na televisão em Portugal